Ernst Wilhelm Ludvig Karlberg, švedski hokejist, * 12. oktober 1901, Stockholm, Švedska, † 20. marec 1987, Stockholm.

Karlberg je v svoji karieri igral le za klub Djurgårdens IF v švedski ligi. Enkrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezoni 1925/26.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 23/24
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF